Isoda ist der Familienname folgender Personen:

 Isoda Chōshū (1880–1947), japanischer Maler der Nihonga-Richtung
 Kōichi Isoda (1931–1987), japanischer Literaturkritiker und -wissenschaftler
 Isoda Koryūsai, japanischer Maler
 Povilas Isoda (* 1988), litauischer Politiker, Bürgermeister von Marijampolė
 Yōko Isoda (* 1978), japanische Synchronschwimmerin
 Yoshikazu Isoda (* 1965), japanischer Fußballspieler